The Whole Truth (Lost), een aflevering van Lost.
The Whole Truth (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.
The Whole Truth (album), een album van de Contemporary Christian groep Point of Grace.
The Whole Truth (Medium), een aflevering van Medium.
The Whole Truth (Melrose Place), een aflevering van Melrose Place.
The Whole Truth (1923), een film uit 1923.
The Whole Truth (1958), een film uit 1958.
The Whole Truth (2009), een film uit 2009.
The Whole Truth (2016), een film uit 2016.
The Whole Truth (roman), een roman uit 2008 van David Baldacci.
The Whole Truth (televisieserie), een Amerikaanse serie uit 2010.